Bladneusvleermuizen van de Nieuwe Wereld
 Muizen en ratten van de Nieuwe Wereld
 Stekelvarkens van de Nieuwe Wereld